Bailey Town ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Town (North Carolina)
 Bailey Town (Tennessee)